Héry steht für:
 Héry (Nièvre), Gemeinde im französischen Département Nièvre
 Héry (Savoie), eine ehemalige Gemeinde im französischen Département Savoie
 Héry (Yonne), Gemeinde im französischen Département Yonne

Héry ist der Familienname folgender Personen:
 Luc Héry (* 1961), französischer Geiger